Wittmer ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Ludwig Wittmer (1905–1989), deutscher Komponist
 Georg Wittmer (1825–1910), deutscher Auswanderer, Pionier der Erdölindustrie
 Gustav Wittmer (1834–1917), deutscher Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Hannes Wittmer (* 1986), deutscher Sänger und Songwriter
 Heinrich Wittmer (1895–1954), deutscher Maler des Expressionismus
 Heinrich August Wittmer (1847–1896), badischer Landtagsabgeordneter
 Irina Wittmer (* 1953), deutsche Schriftstellerin
 Johann Michael Wittmer (1802–1880), deutscher Maler
 Kurt Wittmer-Eigenbrodt (1889–1975), deutscher Jurist, Landwirt und Politiker
 Max Wittmer (1881–1933), deutscher Verwaltungsbeamter
 Peter Wittmer (* 1945), Schweizer Stabhochspringer
 Rudolf Wittmer (1853–1940), Marineoffizier in der Kaiserlichen Marine
 Walter Wittmer (1915–1998), Schweizer Entomologe

Siehe auch:

 Widmer
 Witmer
 Whitmer
 Wittwer